Quejigar designa un bosque donde la especie dominante es un quejigo. Según la especie, encontramos:

 Quejigares de Quercus faginea (quejigo).
 Quejigares de Quercus canariensis (quejigo moruno, andaluz).